een dagnaam bij Kromanti-sprekende volken in Ghana; zie Kwakoe (dagnaam)
 een populaire naam voor een standbeeld in Paramaribo; zie Kwakoe (standbeeld)
 een zomerfestival in de Amsterdamse Bijlmermeer; zie Kwakoe Zomerfestival
 Quaco, uitspraak Kwakoe, een lijfknecht uit Ghana en Suriname die Nederland bezocht